Каракол (Потайнуха) — река в России, протекает по Усть-Канскому району Республики Алтай. Устье реки находится в 294 км от устья Ануя по левому берегу. Длина реки — 32 км.

Притоки 
 Левые (от истока к устью): Пихтовый (ручей берёт начало в Солонешенском районе Алтайского края), Чимчака.
 Правый: Усть-Куча.

Населённые пункты 
На берегах расположено село Каракол Усть-Канского района республики Алтай. Чуть выше устья расположено село Чёрный Ануй.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от слияния рек Бия и Катунь до города Барнаул, без реки Алей, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Ануя
Реки Усть-Канского района